Лудо (Парчи́с) - настольная игра родом из Испании.
 Лудо (:en:Ludo (board game)) - настольная игра родом из Индии.